Le patronyme flamand De Bie peut indiquer une provenance, d'après la caractéristique d'une maison (de l'ancien flamand bie, qui designe le canal qui amène l'eau a la roue du moulin). 

Amédée de Bie (1844-1920), moine cistercien belge, abbé général de l'Ordre  ;
Cornelis de Bie (ou Cornelio, Cornelius ou Cornelis) (1627-1712), notaire, procureur, greffier ;
Danny De Bie (°1960), coureur cycliste et directeur sportif ;
Erasmus de Bie (1629-1675) , peintre flamand ;
Eugène De Bie (1914- 1983) ,  peintre belge ;
Jean De Bie (1892-1961), footballeur belge ;
Rudy De Bie (°1955), coureur cycliste belge ;
Sean De Bie (°1991),  coureur cycliste belge ;
Thierry De Bie (°1961), homme politique belge ;